Die German Dreiband Masters 2014 (kurz: GDM) war die zweite Auflage der Turnierserie in der Billarddisziplin Dreiband. Das Turnier wurde unmittelbar nach Beendigung der Saison ausgetragen. Das erste Turnier fand, vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2013, in Herten statt und war auch im Jahr 2014 erneut Austragungsort.

Modus 
Beim GDM 2014 handelte es sich um ein Einladungsturnier für insgesamt 16 Spieler. Eingeladen waren:
 die besten 13 Spieler laut Bundesligarangliste (1. & 2. Bundesliga)
 je 1 Wildcard-Spieler (WC) - GDM/Sponsor/Ausrichter

In der Vorrunde wurde auf 40 Punkte mit Nachstoß, ab der Finalrunde auf 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt. Die Shot-clock stand auf 50 Sekunden mit der Möglichkeit von 2 Time-outs je Spiel auf 40 Punkte bzw. 3 Time-outs beim Spiel auf 50 Punkte. Die beiden Gruppenersten der Vorrunde zogen in die Endrunde ein. In der Vorrunde wurde auf vier Tischen, danach nur noch auf zwei Tischen gespielt. Alle Partien wurden live vom Internet-TV Sender Kozoom übertragen.

Ein Startgeld wurde nicht erhoben.

Teilnehmer und Preisgeld

Gruppenphase 

Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern, die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde (Viertelfinale) weiter. Die Gruppeneinteilung war wie folgt:
 Gruppe A  „Bernd Friedel“ Rangliste: 1. – 8. – 9. – 16. (Sponsor-Wildcard)
 Gruppe B  „Klaus Kirsten“ Rangliste: 2. – 7. – 10. – 15. (GDM-Wildcard)
 Gruppe C  „Werner Naruhn“ Rangliste: 3. – 6. – 11. – 14. (Ausrichter-Wildcard)
 Gruppe D  „Manfred Wirschal“ Rangliste: 4. – 5. – 12. – 13.

Gruppen A & B

Gruppen C & D

Finalrunde

Abschlusstabelle

Weblinks 

 Offizielle Homepage
 Siegerehrung Video auf YouTube

Einzelnachweise 

2014
Karambolageveranstaltung 2014